Centroscymnus är ett släkte av hajar. Centroscymnus ingår i familjen håkäringhajar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Håkäringhajar
Centroscymnus